

Localidades
 Escobar (Buenos Aires)
 Escobar (partido)
 Escobar (Paraguai)

Outros
 Escobar Gallardo - um personagem
 Pablo Emilio Escobar Gaviria - narcotraficante colômbiano

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos